Il singolare del torneo di tennis UTC Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Patience che ha battuto in finale Denis Istomin 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (semifinali)
 Boris Pašanski (primo turno)
 Denis Istomin (finale)

 Michail Elgin (primo turno)
 Michail Kukuškin (primo turno)
 Olivier Patience (Campione)
 Daniel Brands (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

UTC Open 2008